Takeover beziehungsweise TakeOver bezeichnet:

 The Takeover, Spitzname von Nick Schulman (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler und -kommentator
 NXT TakeOver (Serie), eine seit 2014 veranstaltete Serie von Wrestling-Shows
 eine Firmenübernahme
 die zeitweise Überlassung eines Nutzerkontos auf einer Social-Media-Plattform
 The Takeover, ein niederländischer Thriller von 2022, Regie; Annemarie van de Mond